Lipje est un toponyme qui peut désigner :
Lipje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lipje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Karlovac, comitat de Karlovac.
Lipje (rappeur), un rappeur néerlandais.

Voir aussi 
Liplje